Bass Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bass Lakes (Idaho)
 Bass Lakes (Minnesota)
 Bass Lakes (Ohio)
 Bass Lakes (Chippewa County, Wisconsin)
 Bass Lakes (Menominee County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Bass Lake